Narcís Costa i Bofill (Girona, 1949), escultor rosinc
 Narcís Costa i Horts (Girona, 1907-1990), compositor de música simfònica i sardanes
 Narcís Costa i Ventura (Cervià de Ter, 1962), instrumentista de tenora i compositor de sardanes